Muzyka i film:
 Caravan – bollywoodzki film z 1971 roku
 Caravan – brytyjska progresywna grupa rockowa
 Caravan – singel zespołu Rush
 Caravan – standard jazzowy autorstwa Duke’a Ellingtona i Juana Tizola

Technika:
 Dodge Caravan – samochód osobowy typu minivan
 Nissan Caravan – samochód dostawczy i osobowy typu van
 Cessna 208 Caravan – amerykański samolot transportowy